Il doppio  del Gastein Ladies 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Jill Craybas e Julia Görges erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Sandra Klemenschits e Andreja Klepač hanno sconfitto Kristina Barrois e Eléni Daniilídou per 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Mandy Minella /  Chanelle Scheepers (quarti di finale)
  Natalie Grandin /  Petra Martić (primo turno)

  Ioana Raluca Olaru /  Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
  Eva Hrdinová /  Shahar Peer (ritirate, quarti di finale)

Wildcard 

  Mona Barthel /  Annika Beck (primo turno)

  Lisa-Maria Moser /  Yvonne Neuwirth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2013
Gastein Ladies 2013